Salskoje () ist ein russischer Ortsname:
 Salskoje (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Selenogradsk, Oblast Kaliningrad (Sankt Lorenz, Kreis Fischhausen/Samland, Ostpreußen)
 Salskoje, untergegangener Ort im Rajon Selenogradsk, Oblast Kaliningrad  (Friedrichshof, Kreis Fischhausen/Samland, Ostpreußen)
 Salskoje (Primorje), Dorf im Rajon Dalneretschensk, Region Primorje